Ophiolepis är ett släkte av ormstjärnor. Ophiolepis ingår i familjen Ophiolepididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiolepis